WinCDEmu est un logiciel d'émulation de CD/DVD pour le système d'exploitation Windows.

Il émule l'image d'un CD/DVD en créant un lecteur CD/DVD virtuel à partir d'une image disque, que Windows intègre comme un périphérique

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Logiciel pour Windows
Émulateur
Logiciel_libre